Stabler steht für:
 Stabhalter, richterlicher Würdenträger (auch Stäbler)

Personen:
 Daniel Stabler, Pseudonym des Schriftstellers und Kritikers Ernst Blass
 Ken Stabler (1945–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wells Stabler (1919–2009), US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Stäbler (Begriffsklärung)
 Stapler